

Patronyme 

 Loona Luxx (1978- ), actrice pornographique française.

Divers 
 Elektra Luxx, film américain ;
 Le LuxX est le principal indice boursier de la bourse du Luxembourg.